Чемпионат Колумбии по футболу 1949 — 2-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1949 на RSSSF

1949
Футбол в Южной Америке в 1949 году
1949 год в Колумбии